, часто сокращается до Мэйтэцу ( — по онному чтению первого иероглифа в слове «Нагоя» и началу слова тэцудo: — «железная дорога») — японская частная железнодорожная компания, обслуживающая префектуры Айти и Гифу.

1 Конечная пересадочная станция на линию  Цурумаи
2 Конечная пересадочная станция на линию  Ками-иида

Примечания 

Организации, основанные в 1921 году в Японии
Железнодорожные компании Японии